Samsung Gear — семейство умных часов от Samsung.

Часы

Samsung Galaxy Gear 

Samsung Galaxy Gear — первая модель умных часов в семействе Samsung Gear, которые были анонсированы на мероприятии Samsung Unpacked в Берлине, Германия, 4 сентября 2013 года и были выпущены 25 сентября 2013 года. Первоначально модель была выпущена с операционной системой Android, но позднее стало доступно и для операционной системы Tizen.

 Дисплей: 1.63" Super AMOLED (320x320)
 Память: 4 ГБ
 ОЗУ: 512 МБ

Samsung Gear 2 

22 февраля 2014 года Samsung объявила о выпуске умных часов серии Samsung Gear 2, состоящей из Samsung Gear 2 и Samsung Gear 2 Neo. 11 апреля 2014 года были выпущены умные часы на ОС Tizen. Основные отличия двух умных моделей заключаются в том, что Gear 2 имеет стальной корпус и включает в себя камеру, а Gear 2 Neo изготовлен из пластика и не имеет камеры.

 Дисплей: 1.63" Super AMOLED (320x320)
 Процессор: Samsung Exynos 3250 Dual
 Память: 4 ГБ
 ОЗУ: 512 МБ

Samsung Gear Fit 

Фитнес-браслет Samsung Gear Fit был выпущен 11 апреля 2014 года и работает на пользовательской RTOS (операционная система реального времени).

 Дисплей: 1.84" изогнутый Super AMOLED (432x128)
 Память: 4 ГБ
 Ёмкость аккумулятора: 210 мА⋅ч

Samsung Gear Live 

25 июня 2014 года Samsung и Google анонсировали Samsung Wear на базе умных часов Samsung Gear Live. Устройство было выпущено в тот же день.

 Дисплей: 1.63" Super AMOLED (320x320)
 Процессор: Qualcomm Snapdragon 400
 Память: 4 ГБ
 ОЗУ: 512 МБ
 Ёмкость аккумулятора: 300 мА⋅ч

Samsung Gear S 

28 августа 2014 года Samsung объявила о выпуске умных часов Samsung Gear S, основанных на Tizen. Устройство является преемником семейства умных часов Samsung Gear 2.

 Дисплей: 2.0" изогнутый Super AMOLED (360x480)
 Процессор: Qualcomm Snapdragon 400
 Память: 4 ГБ
 ОЗУ: 512 МБ
 Ёмкость аккумулятора: 300 мА⋅ч

Samsung Gear S2 
Samsung Gear S2 были выпущены 2 октября 2015 года и работают под управлением операционной системы Tizen. Семейство Gear S2 состоит из Gear S2 и Gear S2 Classic.

 Дисплей: 1.2" круглый Super AMOLED (360x360)
 Память: 4 ГБ
 ОЗУ: 512 МБ

Samsung Gear Fit 2 
2 июня 2016 года Samsung выпустила фитнес-браслет Samsung Gear Fit 2 основанный на ОС Tizen в качестве преемника Samsung Gear Fit 2014.

 Дисплей: 1.5" изогнутый Super AMOLED (432x216)
 Память: 4 ГБ
 ОЗУ: 512 МБ
 Ёмкость аккумулятора: 200 мА⋅ч

Samsung Gear S3 
31 августа 2016 года Samsung анонсировала линейку Gear S3, состоящую из Gear S3 Classic и Gear S3 Frontier. Оба модели часов работают под управлением операционной системы Tizen, имеют водостойкость, GPS и датчики контроля сердечного ритма.

 Дисплей: 1.3" круглый Super AMOLED (360x360)
 Процессор: Samsung Exynos 7270
 Память: 4 ГБ
 ОЗУ: 768 МБ
 Ёмкость аккумулятора: 380 мА⋅ч

Samsung Gear Sport 
В августе 2017 года Samsung анонсировала Samsung Gear Sport.

 Дисплей: 1.2" круглый Super AMOLED (360x360)
 Процессор: Samsung Exynos 7270 Dual
 Память: 4 ГБ
 ОЗУ: 768 МБ
 Ёмкость аккумулятора: 300 мА⋅ч
 Цвет: чёрный и синий

Samsung Gear Fit2 Pro 
В августе 2017 года Samsung объявила о выпуске Samsung Gear Fit2 Pro вместе с Samsung Gear Sport.

Примечания

Ссылки 
Продукция Samsung Electronics
Умные часы